Триадица може да се отнася за:
 старо име на град София
 район „Триадица“ в Столичната община
 зала „Триадица“